Charles Stevenson peut faire référence à :

 Charles Stevenson (1908-1979), un philosophe américain,
 Charles Stevenson (1887-1943), un acteur américain du cinéma muet,
 Charles Alexander Stevenson (1855–1950), ingénieur écossais
  (1851–1929), acteur américain d'origine irlandaise,
  (1826–1890), gouverneur du Nevada, États-Unis,
 Chuck Stevenson (1919–1995), coureur automobile américain,
  (1927–2004), artiste américain

Voir aussi